De TT van Assen 2008 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden van 26 tot 28 juni 2008 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Wereldkampioenschap wegrace 2008